

Cinema 
 La guerra dei bottoni (La Guerre des boutons) – film del 1962 diretto da Yves Robert
 La guerra dei bottoni (War of the Buttons) – film del 1994 diretto da John Roberts
 La guerra dei bottoni (La Nouvelle Guerre des boutons) – film del 2011 diretto da Christophe Barratier

Letteratura 
 La guerra dei bottoni (La Guerre des boutons) – romanzo di Louis Pergaud del 1912

Pagine correlate 
La Guerre des boutons